Blaze Autumn Berdahl (Nova York, 6 de setembro de 1980) é uma atriz estadunidense, mais conhecida por atuar no filme Pet Sematary (de Stephen King), interpretando a pequena Ellie Creed. É conhecida também por atuar na série infantil de televisão Ghostwriter, interpretando Lenni Frazier. Ela co-estrelou na série de televisão Third Watch em 2004. Ela começou trabalhando como anunciadora, narradora e dubladora.

Berdahl nasceu na Cidade de Nova York. Ela é filha de Rita, uma professora, e de Roger Berdahl, um cantor/ator na Broadway. Ela nasceu apenas um minuto depois de sua irmã gêmea, Beau, uma talentosa agente. Ela tem também um irmão, Sky Berdahl.

Berdahl se graduou na Universidade Bucknell em 2002, em economia e ciência política. No dia 15 de julho de 2007, Berdahl se casou com Stephen M. Tvardek, um comerciante, em uma cerimônia não-sectária na Onteora Mountain House em Boiceville, Nova York.

Ligações externas 
 
 
 

Atores dos Estados Unidos
Alunos da Universidade Bucknell
Naturais de Nova Iorque (cidade)